Fordoński Przełom Wisły – mikroregion fizycznogeograficzny na terenie Bydgoszczy
 Małopolski Przełom Wisły – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-wschodniej Polsce